Ritmo est un réseau de transport en commun d’autobus desservant toutes les communes de la communauté d’agglomération de Haguenau à l’aide d’un réseau composé de 9 lignes régulières, d’un service de transport à la demande et de transport scolaire.

Créé en 2006, son exploitation est confiée à la société CarPostal Haguenau (filiale de CarPostal France) depuis cette date à la suite d'un renouvellement de la délégation de service public en 2013. Le contrat liant la société CarPostal Haguenau à la communauté d’agglomération de Haguenau prend fin le , le nouveau délégataire assurant l’exploitation du réseau dès le lendemain pour une durée non déterminée (en ).

Histoire 
Depuis le , Haguenau et Schweighouse-sur-Moder ont été desservis par le réseau Ritmo. Le réseau atteint  de voyages en 2010.

Début 2013, CarPostal France est renouvelé pour sept ans et annonce une refonte du réseau avec notamment la mise en service d'une quatrième ligne, dès la rentrée 2013. La fréquentation est de 1,5 million de voyages en 2012.

En 2015, le , Ritmo propose désormais la possibilité de louer des vélos, normaux ou a assistance électrique.

En 2016, Ritmo a créé une desserte de la zone d'activités de la Sandlach, avec la création de deux nouveaux arrêts, Allée Bumb et Sandlach. C'est cette année-là que la compagnie fête ses 10 ans. 

En 2017, Ritmo lance de nombreux travaux afin de rendre des arrêts accessibles aux personnes à mobilité réduite, avec par exemple les arrêts Leriche, Foulon, Route de Wintershouse ou encore Lezay Marnesia. 

Les horaires de bus sont perturbés en raison des travaux de réaménagement de la gare de Haguenau avec la construction du nouveau Passe-Quartier.

Tous les ans, Ritmo modifie ses horaires afin de correspondre notamment avec les horaires des établissements scolaires, et des trains s'arrêtant aux gares de Haguenau, Marienthal et Schweighouse-sur-Moder.

En 2018, le réseau Ritmo récupère la gestion de la ligne 320 du Réseau 67 qui devient la ligne 10. Une nouvelle tarification y est également appliquée.

En août 2021, le réseau récupère la gestion de la section Nord de la ligne 201 du Réseau 67 pour devenir la ligne 12 et y appliquer ces propres tarifs et de nouveaux horaire. Une dernière ligne est créée, la ligne 13 qui relie la Gare de Haguenau - Moulin Neuf à la Gare de Mommenheim. Ces deux nouvelles lignes seront exploités par LK. L'ouverture de la ligne 13 entraînera la fermeture de l'ancienne ligne I

Le 3 janvier 2022, le réseau modifie son réseau existant :
La ligne 1 va jusqu'à Bischwiller en passant par Oberhoffen
La ligne 2 ne va plus au Taubenhof : elle s'arrête au Centre Équestre
La ligne 3 garde sa partie Nord puis, à partir de la gare elle passe par l'écoquartier Thurot et va jusqu'à l'hopital, elle roule sur la nouvelle voie créer : la VLS (voie liaison Sud)
La ligne 4, elle, fonctionne à présent de 6h à 21h, comme les autres lignes : elle part de la gare de Haguenau jusqu'à celle de Bischwiller en passant par Marienthal.
La ligne 10 verra sont terminus sud déplacé, ainsi la ligne ne termine plus à Brumath Zone Commercial Sud, mais à la Gare de Brumath.

De nouvelles lignes sont créées (Ligne 5 reliant Brumath à Momenheim, ligne 11 reliant la gare de Haguenau à Pfaffenhoffen, ligne 12 partant de la gare de Brumath à Pfaffenhoffen également et enfin la ligne 13 reliant Momenheim à la gare de Haguenau). Beaucoup de lignes scolaire sont modifiées et créeées.

Test de navette autonome en septembre 2018 

Ritmo et la ville de Haguenau ont reçu l'opportunité de pouvoir tester une navette autonome pour la première fois en Alsace, entre le 15 et le . Elle circulait exclusivement dans la zone piétonne du centre-ville, et ne croisait la route qu'à un seul endroit. Elle desservait 7 arrêts et comptait 3 terminus (Marché aux poissons, Place de Neubourg et Barberousse). Elle a circulé pendant deux semaines avec une fréquence d'environ 15 minutes et à une vitesse de  maximum. Des arrêts provisoires furent également installés dans la rue. L'utilisation de cette navette était gratuite.

Le réseau

Territoire desservi 

En 2017, le réseau Ritmo dessert les communes de Haguenau, Schweighouse-sur-Moder, Niederschaeffolsheim, Kriegsheim et Brumath et en 2022 s'ajoutent les communes de :

 Kaltenhouse
 Oberhoffen-sur-Moder
 Bischwiller
 Mommenheim
 Bernolsheim
 Ohlungen
 Uhlwiller
 Dauendorf
 Val-de-Moder
 Niedermodern
 Wahlenheim
 Hochstett
 Wittersheim
 Huttendorf
 Berstheim
 Morschwiller
 Grassendorf
 Batzendorf
 Wintershouse
 Schirrhein
 Schirrhoffen
 Engwiller
 Uhrwiller
 Kindwiller
 Bitschhoffen
 Rottelsheim
 Donnenheim
 Bilwisheim
 Mittelschaeffolsheim
 Olwisheim
 Krautwiller

Les lignes 

 Lignes régulières
Le réseau est organisé en étoile autour de la Gare de Haguenau et se compose.
 De 6 lignes régulières : 
 La ligne 1 relie le Sud de Bischwiller (Hanhofen) à Schweighouse(Rosenberg) en passant par la zone commerciale du Taubenhof, l'aérodrome et le centre-ville de Haguenau ;
 La ligne 2 relie le sud de Haguenau(Les Pins) au Nord de Haguenau (centre équestre) ;
 La ligne 3 relie l'hôpital d'Haguenau au nord de Haguenau(Chemin du Parcage) ;
 La ligne 4 relie la gare de Bischwiller à la gare de Haguenau en passant part Kaltenhouse et Marienthal;
La ligne 5 relie la gare de Momenheim à la zone commerciale Sud de Brumath;
 La ligne 10 relie la Gare de Haguenau à Brumath via Niederschaeffolsheim et Kriegsheim.
 De 11 lignes à vocation scolaires ouvertes au public :
  Lignes A et B : ces ligne relient la gare de Haguenau à Schweighouse-sur-Moder ;
     Lignes C, D, E, I et N1 : ces lignes relient la gare de Haguenau à différents quartiers de la commune ;
  Lignes F et G : ces lignes relient la gare de Haguenau à Marienthal ;
 Ligne H : cette ligne relie la gare de Haguenau à Marienthal, sans passage par la gare de Haguenau ;
 Ligne N2 : cette ligne est une navette interne au centre-ville de Haguenau.

Transport à la demande 
Le réseau Ritmo possède 3 services de transport à la demande :

Le flexi' Ritmo, qui est un transport à la demande "classique"
Le Flexi' Job qui fonctionne de

Interconnexion avec les autres réseaux 

 Réseau 67

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
Toutes les bus disposent de planchers bas permettant l'accès aux personnes handicapées. Depuis quelques années, Ritmo accélère les travaux de mises aux normes de ses arrêts, la majorité des arrêts étant déjà adaptée aux personnes handicapées, disposant de quai surélevés et de bandes pour mal-voyants, un système d'information audio est également mis en place dans tous les nouveaux bus Citaro depuis 2006 permettant aux malentendants et aux mal-voyants de ne pas se tromper de véhicules. De plus, tous les véhicules disposent d'une planche intégrée au bus qui se déplie pour relier le quai permettant ainsi une accès facilité aux personnes en fauteuil roulant.

Arrêts

Véhicules 

Une trentaine de bus circulent sur le réseau, en majorité des Mercedes-Benz Citaro depuis 2009. Néanmoins toute la flotte n'est pas composée que de ces bus. Pendant les heures de pointe, Ritmo fait également rouler son parc d'ancien matériel composé de bus d'occasion rachetés à la RATP, lesquels circulaient entre 2006 et 2009.

 1 Renault Trafic
 1 Renault Master
 1 Volkswagen LT 35
 1 Heuliez GX 127 L
 2 Irisbus Agora S
 2 Irisbus Citelis 12
 2 Renault Agora S
 1 Renault Citybus
 1 Renault PR 100.2
 10 Mercedes-Benz Citaro K
 4 Mercedes-Benz Citaro C2

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Réseau 67

Liens externes 
 

Entreprise de transport en commun ayant son siège en France
Entreprise de transport en bus
Communauté d'agglomération de Haguenau
Transport routier dans le Bas-Rhin
Bus en Alsace
Entreprise ayant son siège dans le Bas-Rhin